Division 1 i fotboll för herrar 2017 var Sveriges tredje högsta division i fotboll för herrar och var den tolfte upplagan av "nya Division 1". Division 1 2017 bestod av två serier (Norra respektive Södra) med vardera 14 lag. 

Från och med säsongen 2018 utökades division 1 från 14 lag till 16 lag i respektive serie. Detta innebar att lagen på 11:e plats inte behövde spela nedflyttningskval denna säsong.

Tabeller

Norra

Poängtabell

Resultattabell

Södra

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Norra

Södra

Kvalspel
Laget som slutade 2:a plats i division 1 södra, Mjällby AIF, spelade ett kvalspel mot det lag som slutade på 13:e plats i Superettan, Örgryte IS. Laget som slutade 2:a plats i division 1 norra, Akropolis IF, spelade ett kvalspel mot det lag som slutade på 14:e plats i Superettan, IK Frej.

Referenser

Källor 

2017
Fotbollssäsongen 2017